Люк: Люк (верхний приток Чепцы)
 Люк (нижний приток Чепцы)